Forex – materiale plastico
 Forex Braşov – squadra di calcio rumena
 Forex – mercato di scambio tra valute estere